Медьєрі () — угорське прізвище.

 Балаж Медьєрі (, 1990) — угорський футболіст.
 Міст Медьєрі () — вантовий міст, що перетинає Дунай, з'єднуючи Буду і Пешт, відповідно західну і східну частини Будапешта, столиці Угорщини.

Угорські прізвища